Gabriel Arnaud peut désigner :
  (1882-1957), mycologue ;
 Gabriel Arnaud (1920-1995), peintre et chansonnier.